Zytowitsch ist der Familienname von:

 Nikolai Martinianowitsch Zytowitsch (1861–1919), ukrainischer Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Professor und Universitätsrektor, siehe Mykola Zytowytsch
 Nikolai Platonowitsch Zytowitsch (1865–1928), russischer Militärtechniker
 Wladimir Iwanowitsch Zytowitsch (1931–2012), russischer Komponist